Премия «Энни» за лучшую анимационную телепрограмму для дошкольников () — категория премии «Энни», ежегодно присуждаемая лучшим анимационным телепрограммам для дошкольной аудитории.

Победители и номинанты

2010е

2020е

Примечания

Ссылки
 Annie Awards: Legacy

Телепрограмма для дошкольников
Телевизионные премии США
Награды, появившиеся в 2011 году
Появились в 2011 году в США